Le patronyme néerlandais ou flamand Van de Kerkhof renvoie a un lieu d'origine : le cimetière (du :nl:kerkhof). Un équivalent français est .
Il signifie, en flamant : cimetières près de l'église (jardin d'église) 

Il peut aussi renvoyer vers des toponymes, tels Kerkhove (province de Flandre-Occidentale) ou Kerkhoven (province de Limbourg (Belgique)). 

Il peut se décliner :
le -e- peut parfois se muer en -i-.
(au sud) avec -c- ou -ck- au lieu de -k- (même des -kc- existent). 
le -h- rendu muet peut être éliminé.
le -o- peut être doublé en -oo- ou -oe (même prononciation).
Le -f final peut se doubler en -ff ou se muer en -ve ou au pluriel -ven.
Les particules peuvent être accolées en tout ou en partie : Van, Vande(n), Van de(n) (voire Van der'''').
La particule de provenance van peut être omise, ne laissant que l'article de.
L'article peut aussi être omis. 
un suffixe génitif -s'' peut être accolé.

Variantes:
Van de(n) Kerc(k)hove(n), 
Van de Kerckove, 
Van de(n) Kerckhove(n), Van de(n) Kerkove,
(van der) Kerkhove, Van Kerchhove, Van de Kerhove, Kerckhove, 
Kerkhove(n), -hofe, 
Ker(c)khof(s), 
Ker(c)khoff(s), 
Kirkhove(n),
Kircove, 
Ker(c)hove(n), Kerchoeve, Kerckhoove, Kerckhoeve, 
Kerhofs, Kerkov(r)e, Kerkoff, Kerkofs, Van Kerkhove(n), 
(van) Kerc(k)hove(n), Kerkhove, Van Ker(c)kove(n), (van) Kerc(k)hove(n), 
Van Ker(c)kove(n), Van Kerkchove, De Kerckove, De Kerc(k)hove,

Patronyme

Kerckhove
Norbert Kerckhove (1932-2006), coureur cycliste belge.

de Kerckhove
Derrick de Kerckhove (1944-), directeur canadien du programme McLuhan « Culture and Technology ».
Carl  de Kerchove de Denterghem , professeur de physique au Collège Saint-hubert à Auderghem

Van Kerkhove
 Maria Van Kerkhove, épidémiologiste américaine, responsable technique de la gestion de l'épidémie de Covid-19 à l'OMS.

Van Kerckhoven
 Alain Van Kerckhoven éditeur, une maison d'édition bruxelloise
 Anne-Mie Van Kerckhoven, une artiste multi-disciplinaire belge
 Eduardus Van Kerckhoven, un homme politique belge
 Guillaume Van Kerckhoven, officier de la Force publique
 Joseph Van Kerckhoven, coureur cycliste belge
 Nico Van Kerckhoven, un footballeur belge
 Patrick van Kerckhoven, un disc-jockey néerlandais.
 Pieter Frans van Kerckhoven, un écrivain belge

van de Kerkhof
René van de Kerkhof (1951-), footballeur néerlandais.
Willy van de Kerkhof (1951-), footballeur néerlandais.

Vandekerkhove
Auguste Vandekerkhove (1838-1923), écrivain belge.
Raymonde Vandekerkhove (1929-2020), écrivain belge.
Christian Vandekerkhove (1953-), écrivain belge.